2. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w RFN w dniach 20–21 lutego 1971. Zawody rozegrano na Ludwig Schwabl Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka NRD Ruth Schleiermacher oraz zawodnik RFN Erhard Keller. W czasie zawodów pobito 5 rekordów świata.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 37 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNF – nie ukończyła, DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1971 w sportach zimowych
1971 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell